Antonești, comune della Moldavia nel distretto di Cantemir
 Antonești, comune della Moldavia nel distretto di Ștefan Vodă